Чейн — многозначное понятие:
 Чейн — устаревшая американская и британская единица измерения.

Чейн () — английская фамилия. Известные носители:
 Чейн, Джон () (1777—1836) — британский медик.
 Чейн, Эрнст Борис () (1906—1979) — британский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1945 г.).